Tabacco – prodotto agricolo, ottenuto dalle foglie delle piante del genere Nicotiana

Editoria
 Tabacco – casa editrice italiana, specializzata nell'emissione di mappe escursionistiche

Persone
 Giovanni Tabacco (1914-2002) – storico e accademico italiano
 Luigi Tabacco (1901-1933) – calciatore italiano
 Patrick Tabacco (1974) – giocatore e allenatore di rugby a 15, imprenditore francese